Эш (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхние Пиренеи. Входит в состав кантона Барт-де-Нест. Округ коммуны — Баньер-де-Бигор.

Код INSEE коммуны — 65218.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 670 км к югу от Парижа, в 110 км юго-западнее Тулузы, в 34 км к юго-востоку от Тарба.

Коммуна расположена на . По территории коммуны протекает река  и проходит . Более половины территории коммуны занимают леса.

Климат 
Климат умеренно-океанический с солнечной тёплой погодой и обильными осадками на протяжении практически всего года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 619 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 382 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 276 были экономически активными, 106 — неактивными (показатель активности — 72,3 %, в 1999 году было 70,6 %). Из 276 активных жителей работали 244 человека (132 мужчины и 112 женщин), безработных было 32 (9 мужчин и 23 женщины). Среди 106 неактивных 21 человек были учениками или студентами, 56 — пенсионерами, 29 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Часовня Нотр-Дам-де-Шамп

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхние Пиренеи